

Bibbia 
 Sara – moglie di Abramo nella Genesi
 Sara – moglie di Tobia nel Libro di Tobia

Cinema 
 Sara – film del 1993 diretto da Dariush Mehrjui
Sara – film del 2015 diretto da Herman Yau

Geografia 
 Sara  – provincia della Bolivia, sita nel dipartimento di Santa Cruz
 Sara  – municipalità delle Filippine nella Provincia di Iloilo
 Sara  – nome basco del comune francese di Sare

Musica 

 Sara – canzone di Antonello Venditti
 Sara – canzone di Pino Daniele
 Sara – singolo di Paolo Meneguzzi
 Sara – canzone di Bob Dylan
 Sara – canzone degli Starship
 Sara – singolo dei Fleetwood Mac

Televisione
 Sara  – serie televisiva western statunitense trasmessa nel 1976
 Sara  – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1985
 Sara  – soap opera belga

Altro 
 Sara – nome proprio di persona femminile
Sara – cantante italiana
 Sara – gruppo etnico dell'Africa centrale
 Zia Sara – personaggio del film Lilli e il vagabondo

Pagine correlate
 Sarah